Der Bulle steht für:

 Bulle, männliches geschlechtsreifes und unkastriertes Hausrind
 Bulle. männliches geschlechtsreifes Tier einiger Säugetierarten, siehe Liste der Bezeichnungen für Haus- und Wildtiere
 Bulle, optimistischer Börsenteilnehmer, siehe Bullen- und Bärenmarkt
 Bulle, umgangssprachlich für einen Polizisten, siehe Polizeivollzugsbeamter #Der Ausdruck „Bulle“
 Bulle, Spitzname von Franz Roth (* 1946), deutscher Fußballspieler
 Der Bulle, französischer Film von Georges Lautner (1968)

Die Bulle (von lateinisch bulla „Blase“, „Siegel“) steht für:
 Bulle (Siegel), Urkundensiegel aus Metall
 Bulle (Urkunde), mittelalterliche Urkunde
 Päpstliche Bulle, päpstliche Urkunde
 Goldbulle (Goldene Bulle), Siegelabdruck oder die so beglaubigte Urkunde
 Goldene Bulle, Goldene Bulle von Karl IV. von 1365

Bulle ist der Name folgender Orte:

in der Schweiz:
 Bulle FR, Gemeinde im Kanton Freiburg

in Frankreich:
 Bulle (Doubs), Gemeinde im Département Doubs
 Bulle, Ortschaft in der Gemeinde Reyvroz, Département Haute-Savoie

Bulle ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Favre-Bulle (1956–2008), Schweizer Elektrotechniker
 Constantin Bulle (1844–1905), deutscher Lehrer, Historiker und Politiker, MdR

 Oskar Bulle (1857–1917), deutscher Schriftsteller, Germanist, Italianist und Lexikograf

Siehe auch:

 Bull, Boulle
 Bullaeus (dort auch Bulläus)
 Büll, Bülle
 Bullen
 Bulles (Département Oise, Frankreich)